«Таранто» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии D, высшем уровне любительского чемпионата Италии по футболу. Основан в 1906 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Эразмо Яковоне», вмещающем 27 584 зрителя. «Таранто» никогда в своей истории не поднимался в Серию А, лучшим достижением клуба в Серии Б стало 5-ое место в сезоне 1973/74.

Известные игроки 

  Франсиско Лима
  Ромео Бенетти
  Роберто Бордин
  Джорджио Вентурин
  Джанкарло Камолезе
  Массимилиано Каппиоли
  Леонардо Костальола
  Марко Пизано
  Кристиан Ригано

Известные тренеры 
  Геза Кертес
  Серджо Бузо
  Альберто Куадри
  Марио Пераццоло
   (1987-1988)
  Массимо Сильва
  Массимилиано Фаво

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miky & Genny — Archivio storico dal 1904 e tutto sulla stagione in corso

Футбольные клубы Италии
ФК «Таранто»